Wallreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton Wallreuther (1673–1734), von 1731 bis 1734 Weihbischof des Bistums Worms
 Peter Friedrich Wallreuther (1712–1786), katholischer Priester, Stiftsherr und Dekan (Oberhaupt) des Martinsstiftes Worms